One in a Million steht für:

 One in a Million (1934), US-amerikanischer Film von Frank R. Strayer
 One in a Million (1936), US-amerikanisches Filmmusical von Sidney Lanfield
 One in a Million (Album), Album von Freddy Quinn (1958)
 One in a Million (Lied), Lied der Band R.I.O. (2014)